Wilhelm Martin (kunsthistoricus), Nederlands kunsthistoricus (1876-1954)
 Wilhelm Martin (atleet), Belgisch atleet (actief 1911-1914)